Hipodermis je lahko:
 pri členonožci plast epitelijskega tkiva pod hitinom
 pri rastlinah celična plast pod epidermisom
 pri sesalcih podkožna maščoba